Нина Васильевна Саяпина () — советский передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась 20 июня 1930 года в селе Тамбовка (ныне — Амурской области).

В 1939 году семья переехала на постоянное место жительства в посёлок Рощинский, Искитимского района Новосибирской области.

С 1947 года работала дояркой отделения № 1 совхоза «Бердский» Искитимского района. В 1949 году получила за высокие показатели в социалистическом соревновании по животноводству Почётную грамоту ЦК КПСС.

Н. В. Саяпина ежегодно добивалась высоких показателей по надою молока на фуражную корову. Из года в год росло мастерство и опыт доярки. Постоянно анализируя достигнутые результаты, изучая передовой опыт своих коллег, она добивалась улучшения производственных показателей. Н. В. Саяпина была активной участницей и медалисткой ВДНХ СССР.

22 марта 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за ежегодные высокие производственные показатели по надою молока» Нина Васильевна Саяпина была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР «за достигнутые успехи по надою молока в 1973 году» Нина Васильевна Саяпина была награждена вторым Орденом Ленина.

С 1985 года вышла на пенсию.

Скончалась 4 мая 1995 года. Похоронена в посёлке Рощинский,  Новосибирской области.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (22.03.1966)
 Орден Ленина (22.03.1966, 1973)
 Золотая медаль ВДНХ (1968)

Примечания

Литература 
 Новосибирск: энциклопедия / редкол.: гл. ред. В. А. Ламин и др. — Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 2003 г. — 1071 с. — ISBN 5-7620-0968-8

Доярки